Ultra wideband
 Uniwersytet w Białymstoku